Groep van 16, een groep van zestien sergeanten tijdens de staatsgreep van Desi Bouterse, zie Sergeantencoup 
 G16 (China), een autosnelweg in China tussen Dandong en Xilinhot.